Krone és el nom danès de la moneda de Dinamarca i Groenlàndia. Vegeu corona danesa.
 Krone és el nom noruec de la moneda de Noruega. Vegeu corona noruega.
 Krona és el nom islandès de la moneda d'Islàndia. Vegeu corona islandesa
 Krona és el nom suec de la moneda de Suècia. Vegeu corona sueca